Cuneo steht für:
 Cuneo, Stadt im italienischen Piemont
 Provinz Cuneo, Provinz in Italien
 Montemale di Cuneo, Gemeinde in der Provinz Cuneo
 Cuneo (Restaurant), italienisches Restaurant in Hamburg

Cuneo oder Cúneo ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Cuneo (1936–2015), Schweizer Schriftstellerin und Filmregisseurin
 John Cuneo (1928–2020), australischer Regattasegler
 Rubén Cúneo (* 1956), argentinischer Paläobotaniker
 Terence Cuneo (1907–1996), englischer Maler

Siehe auch:
 Cunego